Margherita di Brandeburgo (1273 circa – 1315) – duchessa consorte di Grande Polonia
 Margherita di Brandeburgo (1410-1465) – principessa del Brandeburgo
 Margherita di Brandeburgo (1511-1577) – principessa del Brandeburgo

Pagine correlate 
Margherita di Hohenzollern (disambigua)